Velika nagrada Kanade 1970 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 20. septembra 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 90
| 1:21:18,4
| 2
| 9
|-
! 2
| 19
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 90
| + 14,8 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 20
|  Chris Amon
| March-Ford
| 90
| + 57,9 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 14
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 89
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 4
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 89
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 6
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 88
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 24
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 87
| +3 krogi
| 8
|  
|-
! 8
| 23
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 85
| Sklopka
| 13
|  
|-
! 9
| 2
|  François Cevert
| March-Ford
| 85
| +5 krogov
| 4
|  
|-
! 10
| 16
|  George Eaton
| BRM
| 85
| +5 krogov
| 9
|  
|-
! NC
| 10
|  Tim Schenken
| De Tomaso-Ford
| 79
| +11 krogov
| 17
|  
|-
! NC
| 9
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 77
| +13 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
| 69
| Pritisk olja
| 12
|  
|-
! NC
| 26
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 65
| +25 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 58
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 57
| Puščanje olja
| 19
|  
|-
! NC
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 52
| +38 krogov
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 31
| Glavna os
| 1
|  
|-
! Ods
| 12
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 22
| Vodljivost
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 21
| Motor
| 14
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Clay Regazzoni - 1:32.2

Formula 1 sezona 1970
1970